La Luzerne, comune in Francia
Luzerne, comune in Iowa (Stati Uniti)
Luzerne, comune in Pennsylvania (Stati Uniti)